

Struttura del Casato

Tavole
Tavole genealogiche delle linee maschili della famiglia Visconti, dalle origini della genealogia, dal quale discende il capostipite della famiglia Visconti, Eriprando, fino al XX secolo.

Visconti, ramo ducale

Visconti di Fontaneto

Visconti di Somma

Visconti della Motta

Visconti di Sesto

Visconti di Cassano Magnago

Visconti di Brignano, Visconti di Saliceto

Visconti d'Aragona (marchesi di Invorio)

Visconti di Albizzate (Visconti di Albizzate, di Orago, di Caronno, di Ierago, di Groppello, di Carbonara)

Visconti Borromeo

Visconti di Carbonara

Visconti di Lonate Pozzolo

Visconti di Modrone; Visconti di Grazzano

Visconti di Vimodrone
Il titolo di marchese di Vimodrone venne ereditato ex uxor da Niccolò Visconti, V conte di Lonate Pozzolo, dalla moglie Teresa Modroni e venne assegnato al figlio secondogenito Carlo il quale, ex matre divenne quindi II marchese di Vimodrone, dando vita ad una ramificazione collaterale della famiglia Visconti. Assunsero il cognome Visconti Pirovano per eredità.

Visconti di San Vito
Il titolo di marchese di San Vito venne concesso il 31 agosto 1619, a patto che Francesco Maria rinunciasse alla pensione annua di 200 ducati che vantava presso lo stato di Milano e pagasse a saldo la somma di 3000 lire.

Note

Bibliografia

Voci correlate
Visconti

 
Visconti
Visconti
Visconti